Bausset est un patronyme porté notamment par :
 Antoine Hilarion de Beausset (1725-1790), officier de marine français ;
 Joseph-Bruno de Bausset-Roquefort (1702-1771) (évêque de Béziers)
 Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (1731-1802), évêque de Fréjus
 Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort (1737-1829), évêque ;
 François de Bausset (1764-1841), homme politique français ;
 Louis-François de Bausset (1748-1824), cardinal et homme de lettres français ;
 Olivier Bausset (né en 1982), marin français.